BDD peut signifier :
 Binary Decision Diagram (en français, diagramme de décision binaire) ;
 Base de défense, une zone de responsabilité d'un Groupement de soutien de base de défense dans l'Armée française ;
 base de données
 base de données distribuée ;
 base de discussion, dans une négociation ;
 Bloc démocratique du Diambour, un parti politique sénégalais ;
  ;
 .